Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Volvo Car Open 2016 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla německá světová trojka Angelique Kerberová, která během semifinále proti Sloane Stephensové zápas skrečovala pro virózu.

Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená Američanka Sloane Stephensová, jež ve finále zdolala ruskou kvalifikantku Jelenu Vesninovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství po únorovém triumfu na Abierto Mexicano Telcel, a celkově čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour, když udržela 100% finálovou úspěšnost. Jednalo se o její premiérový triumf v kategorii Premier. Vesninová se stala první kvalifikantkou v charlestonském finále a podruhé z něho odešla poražena, když už prohrála s Caroline Wozniackou v roce 2011. Na dvorci v průběhu turnaje strávila celkem 718 minut, téměř 12 hodin.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Charleston Open
WTA Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016